SecureAPlus — бесплатная программа для защиты компьютера от вирусных угроз и вредоносного программного обеспечения. Приложение сочетает в себе инструменты для мониторинга и обнаружения угроз в режиме реального времени с функциями анализа подозрительных объектов с использованием 12 антивирусных движков сторонних разработчиков.

Функции

Принцип работы 
Приложение состоит из антивирусного ядра ClamAV, работающего в офлайн-режиме, специального алгоритма для распознания опасных программ на основании доверенного списка, а также функции анализа подозрительных объектов в облачном хранилище с использованием сервиса VirusTotal. После запуска утилита анализирует все расположенные на локальных дисках файлы и вносит их в доверенный список. После формирования списка все новые файлы проверяются на безопасность с помощью облачного хранилища. Во время работы в офлайн-режиме используется движок ClamAV.

Основные характеристики 
 Сканирование системы в режиме реального времени.
 Автоматическое обновление сигнатур.
 Принудительное сканирование объектов.
 Сопоставление файлов с доверенным списком приложений.
 Интеграция с сервисом VirusTotal.
 Работа в офлайн-режиме.
 Поддержка командной строки.

Облачный анализ 
Для проверки объектов применяется 12 из всех доступных движков, использующихся сервисом VirusTotal, — Ahnlab, AVG, Avira, BitDefender, ClamWin, Emsisoft, ESET, McAfee, Microsoft Security Essentials, QuickHeal, Sophos, TotalDefence.

ClamAV 
Пользователь может отключить использование антивируса ClamAV и вместо него применять другое антивирусное ПО.

Совместимость с антивирусными программами 
SecureAPlus может работать автономно или совместно с другим антивирусным ПО.

Версии программы 
SecureAPlus Freemium — базовая версия программы.

SecureAPlus Premium — расширенная версия приложения, отличается поддержкой нескольких машин, возможностью приоритетного сканирования объектов в сервисе VirusTotal, наличием функции отправки уведомлений на электронную почту в случае обнаружения угрозы. Также данная версия включает в себя инструмент для дистанционного поиска компьютера на основании IP-адреса, используемого для подключения к Интернет.

Языки интерфейса 
 Английский
 Русский
С июля 2016 года (версия 4.3.0) пользователи SecureAPLus получили возможность переключиться на бета-версию русскоязычного интерфейса антивируса. Однако перевод был выполнен лишь частично и со значительными семантическими ошибками. Разработчики SecureAPLus обратились к порталу Softobase за помощью в переводе и адаптации меню на русский язык. В данный момент команда Softobase работает над созданием полноценной русскоязычной версии SecureAPLus.
 Французский
 Германский
 Индонезийский
 Японский
 Польский
 Вьетнамский
 Китайский (традиционный)
 Китайский (упрощенный)

Лицензия 
Для активации лицензии SecureAPlus Fremium на первый год использования необходимо наличие подключения к Интернет. Разработчики предлагают получить лимитированную по времени или бессрочную лицензию на полную версию программы за счет привлечения новых пользователей или перейти платно на версию SecureAPlus Premium.

Стоимость лицензии для SecureAPlus Premium — $2 ежемесячно или $22.50 за год.

История 
19.08.2014 Добавление нового «облачного» движка Sophos. Облачный контейнер теперь содержит 12 движков.

15.03.2016 Официальный релиз стабильной 4-й версии программы (версия 4.2.0).

25.07.2016 Появление неполной русской версии интерфейса.

Системные требования 
 Процессор: 2 Ггц Pentium 4
 Оперативная память: 1 ГБ или выше
 Место на жестком диске: 300 МБ
 Файловая система: NTFS
 Разрешение монитора: 1024×768 или выше

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт разработчика
 Сервис VirusTotal

Антивирусы
Программное обеспечение для Windows